Meloncillo puede referirse a:

 el nombre común del pequeño mamífero Herpestes ichneumon.

 el nombre común de la planta Capparis spinosa.

 el nombre común del ave Myzomela obscura.

 una de las denominaciones de la planta Ecballium elaterium.